Премия Алана Уотермана () — награда, которой Национальный научный фонд США отмечает молодых учёных (кандидаты должны быть гражданами США или постоянными жителями, не старше 35 лет или не позже, чем через 7 лет после получения степени доктора философии) за выдающиеся достижения. Награда, названная в честь американского физика , учреждена в 1975 году, вручается с 1976 года.

Награда состоит из медали и гранта (в настоящее время размер гранта 1 миллион долларов на 5 лет исследований, в 2000-е годы размер был 500 тысяч долларов). Несколько лауреатов премии Алана Уотермана получили Нобелевскую и Филдсовскую премии.

Лауреаты

Ссылки 
 Сайт премии  
 Лауреаты  

Научные награды США
Награды по физике
Биологические награды
Медицинские награды
Математические награды
Награды, появившиеся в 1976 году
Награды в области технических наук
Премии по экономике
Награды в области химических наук
Премии в области информатики
Премии США
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту